Gianni Minervini (1928–2020) olasz filmproducer
 Gianni Minervini (1966) Európa-bajnoki bronzérmes olasz úszó